Thraciidae är en familj av musslor. Enligt Catalogue of Life ingår Thraciidae i ordningen Pholadomyoida, klassen musslor, fylumet blötdjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Anomalodesmata, klassen musslor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Thraciidae 36 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Musslor
Thraciidae